Kovac Zoltán (Eszék, 1954. október 16. –) magyar labdarúgóedző. 2014-től a Román Labdarúgó Szövetség Fejlesztési Igazgatója.

Források 
 Kovac Zoltán edzői profilja a Transfermarkt.com-on 
  
 https://web.archive.org/web/20151114090921/http://www.frf.ro/stiri/zoltan-kovac--cu-o-munc%C4%83-de-calitate--%C3%AEn-5-ani-putem-avea-juc%C4%83tori-de-nivel-interna%C8%9Bional.html

Magyar labdarúgóedzők
1954-ben született személyek
A DVTK vezetőedzői
Élő személyek